Долинка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Долинка — посёлок в подчинении Шахтинской городской администрации Карагандинской области.
 Долинка — село в Узункольском районе Костанайской области, упразднено в 2014 г.

Киргизия 
 Долинка — прежнее название села Кара-Ой Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.

Россия 
 Долинка — село в Благовещенском районе Алтайского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Долинка — село в Сакском районе.
 Долинка — село в Красноперекопском районе.

Словакия 
 Долинка — населённый пункт в районе Вельки Кртиш.

Украина 
 Долинка — село в Крыжопольском районе Винницкой области.
 Долинка — село в Иваничевском районе Волынской области.
 Долинка — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Долинка — село в Саратском районе Одесской области.
 Долинка — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Долинка — село в Монастырищенском районе Черкасской области.
 Долинка — село в Васильевском районе Запорожской области.

Другое 
 Долинка — река на Сахалине.